Podhum est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Podhum, un village situé dans la municipalité de Konjic, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Podhum, un village situé dans la municipalité de Livno, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Podhum, une localité située dans la municipalité de Jelenje, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
au Monténégro
Podhum, un village situé dans la municipalité de Podgorica.